Paul Gordon Jarvis FRS (Royal Tunbridge Wells, Kent,  – Aberfeldy, Escócia, ), foi um ecologista e professor de engenharia florestal e recursos naturais da Universidade de Edimburgo, de 1975 a 2001.

Foi eleito membro da Royal Society em 1997 e membro da Sociedade Real de Edimburgo em 1979.

Em seu certificado de eleição como membro da Royal Society em 1997 consta literalmente:

Membros da Royal Society
Fellows da Sociedade Real de Edimburgo
Ecólogos do Reino Unido
Alunos do Oriel College
Alunos da Universidade de Sheffield